Мочегай — село в Асекеевском районе Оренбургской области, административный центр сельского поселения  Мочегаевский сельсовет.

География 
Находится у речки Мочегай на расстоянии примерно 24 километра на восток-северо-восток от районного центра Асекеево.

Население
Население составляло 352 человека в 2002 году (русские 87%),  246 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Асекеевского района